The Marriage – film del 2017 diretto da Blerta Zeqiri
 The Marriage – sitcom statunitense del 1954
 The Marriage – programma radiofonico statunitense del 1953-1954
 The Marriage – videogioco del 2006

Pagine correlate 
 Marriage